Оле́г Его́ров:
 Егоров, Олег Александрович (род. 1957) — российский писатель, кинодраматург, искусствовед и продюсер.
 Егоров, Олег Матвеевич (1938—1994) — солист балета Московского академического Музыкального театра.